Премьер-лига Чемпионата Мальты по футболу 2011/2012 — двадцатый розыгрыш этого турнира. Победителем турнира, как и в прошлый раз, стал клуб «Валлетта».

Первый раунд 

Источник данных: soccerway.com

Второй раунд

Чемпионский пул 

В итоговой таблице учитывается только половина очков, набранных в 1-м раунде.
Источник данных: soccerway.com

Пул выживания 

В итоговой таблице учитывается только половина очков, набранных в 1-м раунде.
Источник данных: soccerway.com

Ссылки 

Чемпионат Мальты по футболу
Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году
2011 год на Мальте
2012 год на Мальте
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012